Первокаменский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Третьяковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Первокаменка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 684 человека, в том числе 342 мужчины и 342 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 669 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Первокаменка.

Примечания 

Муниципальные образования Третьяковского района
Сельские поселения Алтайского края